Задача Ламберта — в небесной механике краевая задача для дифференциального уравнения

,

для которого в общем случае решения являются кеплеровскими орбитами. В более точной формулировке:

Для двух различных моментов времени  и двух заданных векторов  найти решение , удовлетворяющее указанному дифференциальному уравнению и краевым условиям

Ссылки 
 А.А.Суханов Астродинамика

Небесная механика
Орбиты